Алекса́ндр Оболе́нский:
 Оболенский, Александр Васильевич (?—1501) — московский воевода, псковский князь.
 Оболенский, Александр Васильевич (1823—1865) — русский князь, моряк, соратник Н. Н. Муравьёва-Амурского.
 Оболенский, Александр Дмитриевич (1847—1917) — государственный деятель и стеклозаводчик.
 Оболенский, Александр Митрофанович (род. 1943) — народный депутат СССР.
 Оболенский, Александр Николаевич (1872—1924) — генерал-майор, Петроградский градоначальник.
 Оболенский, Александр Петрович (1780—1855) — калужский губернатор, сенатор.
 Оболенский, Александр Сергеевич (1916—1940) — английский регбист. См. также 
 Кашин-Оболенский, Александр Васильевич — воевода 1530—1540-х годов.